Санта Едувихес има више значења:

 Санта Едувихес (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Санта Едувихес (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Санта Едувихес (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Едувихес (Аљенде), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Едувихес (Буенавентура), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Едувихес (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Едувихес (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Едувихес (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Едувихес (Окампо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Едувихес (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Едувихес, Ла Асијенда (Зинапаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Санта Едувихес (Куезалан дел Прогресо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санта Едувихес (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Санта Едувихес (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Санта Едувихес (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Санта Едувихес, Ла Качора (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Едувихес (Ла Колорада), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Едувихес (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Едувихес (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Едувихес, Радио (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Едувихес (Окитоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Едувихес (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Едувихес (Тринчерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Едувихес (Виља Пескеира), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Едувихес, Блоке 627 (Сан Игнасио Рио Муерто), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Едувихес (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Едувихес (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Едувихес (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Едувихес (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Санта Едувихес (Саин Алто), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику